Клебан-Бик — регіональний ландшафтний парк у Донецькій області, Костянтинівському районі.
 Клебан-Бик — селище в Донецькій області, у Костянтинівському районі.